AHLS ist die Abkürzung für

 Advanced HAZMAT Life Support
 Active Hospital Leading System
 Antihumanlymphozytenserum, ein tierisches Immun- oder Hyperimmunserum, das durch Immunisierung geeigneter Tiere gegen gereinigte Lymphozyten des Menschen gewonnen wird, um bei diesem eine Lymphozytopenie zu bewirken, siehe Antithymozytenglobulin

AHLS